Єкатеринбург — місто у Росії, адміністративний центр Свердловської області і Уральського федерального округу.
 Єкатеринбурзький міський округ — міський округ в Росії, що включає місто Єкатеринбург та низку населених пунктів, підпорядкованих адміністрації Єкатеринбурга.

Залізничні станції 
 Єкатеринбург-Пасажирський (до 1924 р —  Єкатеринбург I ) — залізнична станція Свердловської залізниці, Росія.
 Єкатеринбург II — назва залізничної станції Шарташ до 1925 р
 Єкатеринбург-Сортувальний — залізнична станція Свердловської залізниці
 Єкатеринбург-Товарний — залізнична станція Свердловської залізниці

Техніка 
 «Єкатеринбург» — підводний човен К-84 проекту 667БДРМ «Дельфін», брала участь в операції «Бегемот».
 «Єкатеринбург» — назва есмінця «Ганчжоу» з 15 жовтня 1997 по 25 грудня 1999 року.
 Єкатеринбург — фірмовий поїзд № 213/214 Свердловської залізниці.

Різне 
 27736 Єкатеринбург — астероїд.
 Єкатеринбург-Арена